Novo Horizonte, un comune brasiliano dello stato di Bahia.
 Novo Horizonte, un comune brasiliano dello stato di San Paolo.
 Novo Horizonte, un comune brasiliano dello stato di Santa Catarina.
 Novo Horizonte do Norte, un comune brasiliano dello stato del Mato Grosso.
 Novo Horizonte do Oeste, un comune brasiliano dello stato di Rondônia.
 Novo Horizonte do Sul, un comune brasiliano dello stato del Mato Grosso do Sul.
 Novorizonte, un comune brasiliano dello stato di Minas Gerais.